USS Retaliation je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Retaliation (1778) 
 USS Retaliation (1798)